

Personnalités 
 Barbara Cassin (1947-), philosophe française.
 Charles Cassin (1991-), coureur cycliste américain.
 Jean-Emmanuel Cassin (1980-), joueur de rugby à XIII et de rugby à XV français.
 John Cassin (1813-1869), ornithologue américain.
 René Cassin (1887-1976), principal inspirateur et rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il obtint en 1968 le prix Nobel de la Paix.
 Riccardo Cassin (1909-2009), alpiniste italien ayant réussi le premier parcours de l'éperon Walker aux Grandes Jorasses.
 Stephen Cassin (1783-1857), officier de la marine de guerre des États-Unis qui a donné son nom à deux destroyers américains et au Fort Cassin.
 Urbain-Elie Cassin (1714-1783), chanoine de la cathédrale d'Angers le , supérieur des Carmélites d'Angers en 1774. « Vrai prodige d’austérité et de sainteté », il fut « un vrai mystique » connu notamment pour ses « extases, visions accompagnées d’une constante mortification et d’une profonde humilité ».
 Etienne-Marie Cassin (1749-1801), neveu du précédent, président-trésorier au bureau des finances de Tours, maire de Tours, conseiller de préfecture.

Toponymes 
 Le Mont Cassin (en italien Monte Cassino) est une colline de  de haut située en Italie, entre Rome et Naples.
 Le pays Cassin est situé dans le département de la Manche autour de l'abbaye de Montebourg, un cassin désignant un habitant de Montebourg
 Saint-Cassin est une commune de la Savoie
 le Mont Cassin, situé sur la commune de Monlaur-Bernet, est le plus haut sommet du Gers ()
 le Fort Cassin, situé dans l'État du Vermont aux États-Unis
 Moncassin est une commune  du Gers
 Leyritz-Moncassin est une commune de Lot-et-Garonne
 Cassin est un quartier de Planoise (Doubs)

Divers 
 un cassin désigne dans le jargon des canuts une partie du métier à tisser
 un cassin désigne une cloque, un durillon ou une ampoule de la main en français suisse, patois savoyard et lyonnais

Articles connexes 
 Bataille du mont Cassin
 Abbaye du Mont-Cassin

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme